De Engerbeek is een beek in Tegelen, een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Verloop 
Ontspringend op het hoogterras loopt de beek via de Onderste Houtmolen en kasteel De Munt in een licht meanderende lijn uitmondend in de Maas.

Korte geschiedenis 
De historie van de Engerbeek gaat in ieder geval terug tot de late middeleeuwen. Vanaf de beek lag destijds een zichtlijn richting kasteel De Munt. De beek vormde de primaire waterader van het toenmalige dorp. De naam Engerbeek wordt echter pas sinds de 19e eeuw gebruikt. Tot die tijd werd de beek Mulbeek genoemd. De geschiedenis schijnt zelfs helemaal terug te gaan tot de romeinse tijd.

Op diverse plaatsen waren door de beek stapstenen bruggen aangelegd. Enkel over de Martinusstraat liep een volwaardige brug over de beek. Halverwege den 19e eeuw kreeg de Beekstraat een betonnen duiker. Tot de jaren 50 van de 20e eeuw bleef de beek bovengronds zichtbaar. Daarna werd de beek overkluisd en sindsdien maakt de overkluisde beek deel uit van het rioolstelsel.

Historische bebouwing 
Aan het tracé van de Engerbeek liggen diverse gemeentelijke en rijksmonumenten, zoals Café de Aaj Mèrt, bierbrouwerij National, Herberg Den Gouden Berg en het Kranenbreukerhuis.

Huidige situatie en plannen 
In 2008 werd bekend, dat bij grondwerkzaamheden de beek op diverse plaatsen nog nagenoeg intact is gebleven. Na de grondwerkzaamheden is de overkluizing volgestort met zand om het te beschermen tegen aantasting.

Op 17 juni 2015 werd bekendgemaakt, dat de gemeente Venlo wil onderzoeken of de beek wederom zichtbaar kan worden gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan het terugbrengen van een historische wasplaats en een duiker. Samen met de reeds door Hendrick de Keyser opgeknapte panden wil men de historische kern van Tegelen opnieuw historiserend ontwikkelen.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Tegelen
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)
 Lijst van straten in Tegelen

Externe links 
 Ruimtelijke structuurvisie 2005-2015 Gemeente Venlo
 Bestemmingsplan centrum Tegelen

Oppervlaktewater in Venlo
Geschiedenis van Venlo
Geografie van Venlo